Osoby o nazwisku Niccolini:
 Fillipo Niccolini – włoski kierowca wyścigowy
 Giovanni Battista Niccolini – włoski poeta i dramaturg